Amblyseius — род паразитиформных клещей семейства Phytoseiidae из отряда Mesostigmata. Около 300 видов. Свободноживущие хищные клещи длиной менее 1 мм. Многие члены этого рода питаются другими клещами (паутинными) и трипсами. Несколько видов используются в биологическом контроле этих вредителей. Дорсальные щетинки заострённые (заднебоковых щетинок PL 3 пары, а переднебоковых AL — 2 пары). Дорсальный щит склеротизирован. Род Amblyseius был впервые выделен в 1914 году итальянским акарологом и энтомологом Антонио Берлезе (, 1863—1927).

Систематика 
Около 300 видов и 13 подродов. Типовой род подтрибы  и трибы .
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод 
 Подрод

Список видов 
 Amblyseius abbasovae Wainstein & Beglyarov, 1971
 Amblyseius acalyphus Denmark & Muma, 1973
 Amblyseius adhatodae Muma, 1967
 Amblyseius adjaricus Wainstein & Vartapetov, 1972
 Amblyseius aequipilus Berlese, 1914
 Amblyseius aerialis (Muma, 1955)
 Amblyseius alpigenus Wu, 1987
 Amblyseius alpinia Tseng, 1983
 Amblyseius americanus Garman, 1948
 Amblyseius ampullosus Wu & Lan, 1991
 Amblyseius anacardii De Leon, 1967
 Amblyseius andersoni (Chant, 1957)
 Amblyseius angulatus Karg, 1982
 Amblyseius animos Khan, Afzal & Akbar, 2000
 Amblyseius ankaratrae Blommers, 1976
 Amblyseius anomalus van der Merwe, 1968
 Amblyseius araraticus Arutunjan & Ohandjanian, 1972
 Amblyseius aricae Karg, 1976
 Amblyseius armeniacus Arutunjan & Ohandjanian, 1972
 Amblyseius asperocervix McMurtry & Moraes, 1985
 Amblyseius obtusus Koch, 1839 (=Zercon obtusus) .
 Amblyseius conulus  Karmakar, Bhowmik & Sherpa, 2017
 Amblyseius herbicolus  (Chant, 1959)
 Amblyseius largoensis  (Muma, 1955)
 Amblyseius rubiae  Chinniah & Mohanasundaram, 2001
 Amblyseius sijiensis  Gupta, 1986
 Amblyseius hapoliensis  Gupta, 1986
 Amblyseius cucurbitae  Rather, 1985
 Amblyseius indirae  Gupta, 1985
 Amblyseius kundurukkae  Anithalatha & Ramani, 2004
 Amblyseius jarooa  Gupta, 1977
 Amblyseius coffeae  Sadanandan, 2006 
 Amblyseius fraterculus  Berlese, 1916
 Amblyseius koothallensis  Anithalatha, 2005
 Amblyseius excelsus  Chaudhri, Akbar & Rasool, 1979
 Amblyseius rangatensis  Gupta, 1977
 Amblyseius parbatabasii  Karmakar, Bhowmik & Sherpa, 2017
 Amblyseius kulini  Gupta, 1978
 Amblyseius meghalayensis Kar & Karmakar, 2021
 Amblyseius crotolariae  Gupta, 1977
 Amblyseius azaliae Kar & Karmakar, 2021
 Amblyseius raoiellus  Denmark & Muma, 1989
 Amblyseius orientalis  Ehara, 1959
 Amblyseius manipurensis  Gupta, 1978
 Amblyseius neocrotolariae  Gupta, 1978
 Amblyseius rosica  Gupta, 1992
 Amblyseius neorykei  Gupta, 1977
 Amblyseius shoreae  Gupta, 1977
 Amblyseius mohanasundarami  Anithalatha, 2005)
 Amblyseius eujeniae  Gupta, 1977
 Amblyseius apocynae  Chinniah & Mohanasundaram, 2001
 Amblyseius paraarealis  Muma, 1967
 Amblyseius channabasavannai  Gupta & Daniel, 1978
 Amblyseius brachycalyx  Karmakar, Bhowmik &Sherpa, 2017
 Amblyseius mcmurtryi  Muma, 1967
 Amblyseius malabarensis  Anithalatha & Ramani, 2004
 Amblyseius bengalensis  Karmakar, Bhowmik & Sherpa, 2017
 Amblyseius dahliae  Karmakar, Bhowmik & Sherpa, 2017
 Amblyseius aerialis  (Muma, 1955)
 Amblyseius adhatodae  Muma, 1967
 Amblyseius metaliensis  Karmakar & Gupta, 2014
 Amblyseius muraleedharani Gupta, 1986
 Amblyseius guajavae  Gupta, 1978
 Amblyseius pseudoorientalis  Chinniah & Mohanasundaram, 2001
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Collyer E. 1982: The Phytoseiidae of New Zealand (Acarina). The genera Typhlodromus and Amblyseius. Keys and new species. N.Z. J. Zool.: 9(2):185—206

Ссылки 
 biolib.cz
 Fauna Europaea
 Catalogue of Life
 ION
 Nomenclator Zoologicus

Amblyseius
Роды паукообразных